Појам Фила може да се односи на:

 Фила (митологија), или Филант је у грчкој митологији било име више личности
 Фила (Селеукова кћи), ћерка Селеука I Никатора и Стратонике
 Фила (Антипатерова кћи)
 Фила (Деметријева кћи)
 Фила (племе), старогрчки термин за племе или управну јединицу која обухвата подручје неког племена